Данный список посвящён экзопланетам, открытым с помощью телескопа SuperWASP. Телескоп состоит из двух научных инструментов, находящихся на Канарских островах и на Мысе Доброй Надежды. Открытия совершаются транзитным методом, т.е. на основе наблюдений за прохождением планеты на фоне родительской звезды. Об открытии первых двух планет (WASP-1 b и WASP-2 b) с помощью проекта SuperWASP было объявлено 26 сентября 2006 года. Общее количество планет на момент 27 февраля 2019 года составляет 166 объектов.

Существование планеты WASP-9 b, об открытии которой было объявлено в 2008 году, оказалось ошибочным. Фотометрические данные были неверно интерпретированы. Причиной изменения кривой блеска звезды WASP-9 являются две звезды, образующие все вместе тройную систему. Координаты звезды, однако, до сих пор не были представлены.

В 2018 году у планеты WASP-39 b, предположительно, были обнаружены гигантские запасы воды в атмосфере. Она представляет собой «горячий сатурн» и из-за близкого расположения к родительской звезде температура её атмосферы прогревается до 750 градусов Цельсия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телескопа SuperWASP

Экзопланеты, открытые SuperWASP
SuperWASP